Сана може да се отнася за:

 Сана - столицата на Йемен
 Сана - река в Босна и Херцеговина
 Сана - град в Бутан